Rolshoven steht für:
 ein ehemaliger Ortsteil von Köln, welcher 1888 im Ortsteil Poll aufgegangen ist.
 Hans Rolshoven (Schiff), Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Rolshoven ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Rolshoven (1894–1918), deutscher Marineflieger im Ersten Weltkrieg
 Hubertus Rolshoven (1913–1990), deutscher Industriemanager
 Johanna Rolshoven (* 1959), deutsche Kulturanthropologin
 Joseph Rolshoven (1842–1902), deutscher Verwaltungsbeamter
 Julius Rolshoven (1858–1930), US-amerikanischer Maler